Saint-Vérand (Isère) – comune francese
 Saint-Vérand (Rodano) – comune francese
 Saint-Vérand (Saona e Loira) – comune francese